Wiedmoos ist der Name folgender Orte:

 Wiedmoos (Gaißach), Ortsteil von Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Wiedmoos (Gemeinde Koppl), Ortsteil von Koppl, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg